Круки (, ) — назва населених пунктів. Походить від множинної форми птахів родини воронових (Corvidae) — круків.

Круки — колишнє село (вёска) в Брагінському районі Гомельської області.
 Круки — село в Браславському районі Вітебської області.
 Круки — колишнє село Докшицькому районі Вітебської області.
 Круки — село в Свєтлогорському районі Гомельської області.
 Круки — село в Бєлиницькому районі Могильовської області.

Круки — білоруська і польська назва містечка Крюкай в Шакяйському районі Маріямпольського повіту.

Круки — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства.
 Круки — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства.
 Круки — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства.
 Круки — частина міста Освенцим у Освенцимському повіті Малопольського воєводства.
 Круки — частина села Трушкі в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства.
 Круки — частина села Козьол у гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства.
 Круки — осада в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Круки — село в Дубенському районі Рівненської області.

Див. також 
 Крюки
 Крукі — село в Латвії, у Сілмалській волості Резекненського краю.